Lumbricalus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Dawn Frame 1992. Lumbricalus ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lumbricalus